Шамиль Гасанов: Гасанов, Шамиль Асхабович (род. 1993) — российский футболист.
 Гасанов, Шамиль Русланович (род. 1995) — российский дагестанский боец ММА.